San Enrique kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 San Enrique River (vattendrag i Filippinerna, Västra Visayas), Province of Negros Occidental, 
 San Enrique, ort, Västra Visayas, Province of Iloilo, 
 San Enrique (kommunhuvudort), Västra Visayas, Province of Negros Occidental, 
 San Enrique (kommun i Filippinerna, Västra Visayas, Province of Iloilo, lat 10,67, long 122,77), 
 San Enrique (kommun i Filippinerna, Västra Visayas, Province of Negros Occidental, lat 10,42, long 122,87), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar